Jagodovo (Montana), een dorp in de gemeente Berkovitsa in oblast Montana
Jagodovo (Plovdiv), een dorp in de gemeente Rodopi in oblast Plovdiv